Максим Сергеевич Терлецкий (род. 8 октября 1980) — российский актёр театра и кино, Лауреат Государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства (2008)

Биография 
Максим Терлецкий родился 8 октября 1980 года, место рождения город Миньяр, Челябинская область.
 В 1997 году поступил в Челябинскую Государственную Академию Культуры и Искусств (ЧГАКИ)на театральный факультет, курс режиссёра И. К. Перепёлкина.
 В начале второго курса был приглашен для участия в массовых сценах в Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова в спектакли Н.Орлова «Чума на оба ваши дома» и «Моя прекрасная леди», в дальнейшем играл в спектаклях «Пляска жизни, пляска смерти» (Солдат, реж. М.Филимонов), «Страсти по Утрате» (реж. Сергей Алдонин).
 В 2001 году, будучи студентом, был принят в труппу Челябинского Государственного театра юных зрителей и работал в нём до сентября 2009 года.
 В 2002 году окончил обучение в ЧГАКИ получив диплом по специальности «Актер драматического театра и кино» (курс выпустил режиссёр М. Е. Филимонов)

Роли в театре

Челябинский государственный театр юных зрителей 
 М.Лермонтов «Маскарад», Неизвестный, реж. Т.Скорокосова;
 А.Пушкин «Маленькие трагедии», Вальсингам («Пир во время чумы»), реж. Ю.Калугин;
 Д. Фо «Не играйте с архангелами», Ветер, реж. Ю.Калугин;
 А.Вампилов «Старший сын», Васенька, реж. О.Хапов;
 Ф. Зальтен «Бемби», Бемби, реж. Н.Черных;
 Т.Де Молина «Ревнивая к себе самой», Дон Мельчор, реж. Э.Ливнев;
 Л.Разумовская «Дорогая Елена Сергеевна», Павел, реж. М.Филимонов;
 А.Макаенок «Затюканный апостол», Сын, реж. А.Полухина;
 А.Толстой «Золотой ключик», Буратино, реж. Ю.Жигульский;
 К.Гоцци «Турандот», принц Калаф, реж. В.Оренов;
 Л. Соловьев «Возмутитель спокойствия», Ходжа Настреддин, Агабек, реж. В.Оренов;
 Г.Гладков, Ю.Энтин «Бременские музыканты», Трубадур, реж. О.Хапов;
 К.Портер «Целуй меня, Кэт», Ральф, реж. А.Каневский;

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова 
 В.Шекспир «Страсти по Утрате», Клеомен, реж. С.Алдонин
 О.Уайльд «Портрет Дориана Грея», Адриан, реж. А.Житинкин

Фильмография

Роли в кино 
 2011 «Профиль убийцы» роль курьер службы доставки
 2011 «Достоевский» («Игрок») (реж. Владимир Хотиненко) эпизод
 2010 «УГРО. Простые парни — 3» (в производстве) роль Иван, продавец
 2010 «Подарок судьбы» роль журналист
 2010 «Объявлен в розыск», роль бармен
 2010 «Неудачников.net», роль менеджер ресторана
 2010 «Москва. Три вокзала», роль Петр, бармен
 2010 «Мент в законе −3», роль официант
 2010 «Кулагин и партнёры» роль Роман Алешин
 2010 «Выкрутасы» (реж. Леван Габриадзе) эпизод
 2009 «Супруги» роль Борис Шестаков
 2009 «След» (телесериал), фильм «Игра»: Егор, главная роль
 2008 «Преступление будет раскрыто», роль помощник режиссёра
 2003—2010 «Адвокат», роль Игорь Суржиков

Дубляж 

 2009-2010 «Барвиха»

Призы и награды 
 2008 год — лауреат государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства

Ссылки 
 Максим Терлецкий на сайте Ruskino.ru
 «Призывняги» служить готовы, Экспресс газета